Het judotoernooi in de klasse tot 60 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2008 vond plaats op zaterdag 9 augustus 2008. Regerend olympisch kampioene was Tadahiro Nomura uit Japan, die vier jaar eerder met zijn derde gouden plak op rij was afgezwaaid van de wedstrijdsport. In 2008 won de Zuid-Koreaan Choi Min-Ho het goud. De Nederlander Ruben Houkes wist zilver te behalen. In totaal kwamen 33 judoka's uit 33 landen uit in de extra-lichtgewichtklasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking 

Mannen 60